

Geografia
Welling – comune della Germania
Welling – borgo di Londra nel Bexley
Welling – CDP degli Stati Uniti in Oklahoma

Altro
Tom Welling – attore, regista e produttore televisivo statunitense